Лунђешти има више значења:

 Лунђешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Лунђешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Лунђешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Лунђешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији